Tommaso Benvenuti ist der Name folgender Personen:

* Tommaso Benvenuti (Rugbyspieler) (* 1990), italienischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Tomaso Benvenuti (auch Tommaso Benvenuti; 1838–1906), italienischer Komponist